Open Design Alliance (ODA) (до 2003 года — OpenDWG Alliance) — некоммерческое объединение (консорциум) компаний-производителей программного обеспечения.

Open Design Alliance был создан с целью разработки программных библиотек, позволяющих читать и записывать файлы формата DWG.
По мнению участников консорциума, это должно способствовать распространению формата DWG в качестве открытого стандарта обмена данными между различными САПР.

ODA предлагает инструменты взаимодействия для файлов .dwg, .dxf, .dgn, Autodesk® Revit®, Autodesk Navisworks® и .ifc и технологический стек для визуализации, веб-разработки, публикации 3D PDF, моделирования и многого другого.
Финансирование разработки программных библиотек производится на членские взносы участников консорциума.

Программные библиотеки, разрабатываемые ODA

CAD 
 Drawings SDK позволяет получить всю информацию из файлов .dwg и .dgn при помощи объектно-ориентированного API, создать файл, редактировать любые объекты и взаимодействовать со многими другими типами файлов.
(Ранее используемые названия: Teigha Drawings, Teigha for .dwg files and Teigha for .dgn files; OpenDWG и DWGdirect; DGNdirect.)
Drawings SDK также обеспечивает обмен следующими форматами файлов между .dwg и .dgn:

 Architecture SDK представляет собой набор инструментов для разработки приложений для архитектурного проектирования на основе .dwg. Он обеспечивает совместимость с файлами Autodesk Architecture (старое название: Teigha Architecture).
 Civil SDK представляет собой инструментарий разработки для работы с файлами Autodesk Civil 3D®. Civil API обеспечивает доступ для чтения / записи данных в кастомных объектах civil (старое название: Teigha Civil).
 Map SDK представляет собой набор инструментов разработки для работы с файлами Autodesk Map.

BIM 
 BimRv SDK  это инструментарий разработки для чтения, записи и создания файлов .rvt и .rfa.
 IFC SDK  это инструментарий для разработки, обеспечивающий 100% совместимость со стандартом buildingSMART® IFC. ODA IFC SDK основан на имплементации спецификации ISO-10303, поддерживает стандартную методику доступа к данным (SDAI) из этой спецификации, возможность интерпретации исходного кода на языке моделирования EXPRESS (что делает возможной валидацию модели IFC на уровне, предусмотренном стандартом) и предлагает модуль построения геометрических объектов из данных, содержащихся в IFC файле. Воссозданная геометрия может быть представлена как в виде фасетированных тел, полученных с помощью ODA Facet Modeler, так и в виде B-Rep (Boundary Representation) тел, полученных с помощью ODA Solid Modeler или Spatial ACIS.
 BimNv SDK представляет собой инструментарий разработки для чтения, визуализации и создания файлов Autodesk Navisworks®.
 Scan-to-BIM SDK набор средств разработки для преобразования пойнт клауд моделей в 3D-модели BIM.

Mechanical 
 Mechanical SDK представляет собой набор инструментов разработки для работы с файлами Autodesk Mechanical.
 STEP SDK представляет собой набор инструментов разработки для работы с STEP файлами. Это один из самых новых продуктов ODA - продуктовый релиз состоялся в октябре 2022.
 MCAD SDK - платформа обмена форматами файлов 3D MCAD: Inventor, IGES, Rhino, CATIA V4, CADDS, 3Shape DCM, CATIA V5, PLMXML, Parasolid, SolidWorks, Creo, STEP, SolidEdge, ProE, UG NX, CGR, CATIA V6, JT, Procera.

ODA Core Platform Technologies 
 Visualize SDK  графический инструментарий, предназначенный для разработки инженерных приложений.
 Web SDK  использует Visualize SDK для встраивания инженерных моделей в веб-страницы и создания веб-приложений / приложений SaaS.
 Publish SDK  является инструментарием для разработки моделей 2D и 3D .pdf и .prc. Все PDF-файлы совместимы со стандартами ISO и инструментами Adobe®. Publish SDK позволяет создавать 3D PDF-документы на основе PRC, которые содержат полные модели B-Rep и могут включать анимацию, интерактивные виды, списки деталей и т. д.

История Open Design Alliance

Предшественники 
Из-за некоторых недостатков, присущих формату DXF, в конце 1980-х возникла потребность в средствах, способных читать и записывать файлы формата DWG.
Для удовлетворения этой потребности ряд производителей, среди которых следует отметить Cimmetry Systems, Cyco, Kamel Software, MarComp, Sirlin и Softsources, осуществили обратную разработку формата файла DWG. В результате, эти компании выпустили различные программные утилиты, просмотровщики файлов и другие приложения к AutoCAD от Autodesk.

В период с 1990 по 1997 MarComp был ведущим разработчиком программных утилит, позволяющих получить доступ к файлам DWG. MarComp разрабатывал свою программную библиотеку, используя метод чёрного ящика (в роли чёрного ящика выступал файл DWG). Программная библиотека, разработанная MarComp называлась AUTODIRECT. К концу 1997 года библиотека AUTODIRECT поддерживала 8 версий файлов AutoCAD, начиная от DWG 2.5 и заканчивая DWG R14.

В январе 1998 года MarComp был поглощён компанией Visio Corporation (в настоящее время подразделение корпорации Microsoft).

Образование OpenDWG Alliance 
Компания Visio Corporation решила сделать формат DWG открытым стандартом, позволяющим обмениваться данными между различными САПР без риска потери данных. С этой целью в феврале 1998 года Visio Corporation и ещё несколько компаний создали консорциум OpenDWG Alliance — независимую некоммерческую организацию, целью которого являлось продвижение DWG, как открытого, общедоступного стандарта для хранения чертёжных данных.
Всем участникам OpenDWG Alliance были доступны утилиты OpenDWG ToolKit и OpenDWG ViewKit, разработанные на основе библиотек AUTODIRECT.

В 2002 году OpenDWG Alliance представил абсолютно новый набор программных библиотек — DWGdirect, написанный «с нуля» на объектно-ориентированном языке программирования C++.

В 2003 году OpenDWG Alliance изменил название на Open Design Alliance.

В 2008 году были разработаны программные библиотеки DGNDirect для поддержки формата DGN.

В апреле 2010 года Open Design Alliance, в соответствии с соглашением с Autodesk, изменил названия своих продуктов: DWGdirect был переименован в «Teigha for .dwg files», OpenDWG — в «Teigha Classic», а DGNdirect — в «Teigha for .dgn files».

OpenDWG Сегодня 
Open Design Alliance поддерживает и регулярно обновляет спецификацию Teigha, в соответствии с изменениями формата DWG.
В Open Design Alliance состоит 32 участника-учредителя (Founding Members) и свыше 600 коммерческих (Commercial Members) и поддерживающих участников (Sustaining Members) (данные на начало 2008 года). В число коммерческих участников (Commercial Members) входит ПроПро Группа (bCAD). В число поддерживающих участников (Sustaining Members) входят, например, ведущие российские производители САПР, такие как: ООО Нанософт разработка (nanoCAD Механика), АСКОН (Компас), Топ Системы (T-FLEX CAD) и другие.

Участие в Open Design Alliance

Виды участия в ODA 
 Корпоративное участие (Corporate Membership)
Корпоративные участники (Corporate Members) имеют неограниченный доступ ко всем исходным кодам программных библиотек, разрабатываемых Open Design Alliance и могут внедрять библиотеки Open Design Alliance в свои коммерческие продукты. Неограниченное коммерческое использование в нескольких подразделениях (affiliate, subsidiary use).
Корпоративным участникам (Corporate Members) предоставляется расширенная техническая поддержка Open Design Alliance.
Кроме того, корпоративные участники могут выдвигать своего представителя в совет директоров организации.

Стоимость корпоративного участия (Corporate Membership) — от $25000 за первый год.

 Основное участие (Founding Membership)
Основные участники (Founding Members) имеют неограниченный доступ ко всем исходным кодам программных библиотек, разрабатываемых Open Design Alliance и могут внедрять библиотеки Open Design Alliance в свои коммерческие продукты.
Основным участникам (Founding Members) предоставляется расширенная техническая поддержка Open Design Alliance.
Кроме того, основные участники могут выдвигать своего представителя в совет директоров организации.

Основное участие (Founding Membership) стоит $25000 за первый год, в дальнейшем, в случае продолжения сотрудничества в качестве основного участника (Founding Member), стоимость участия снижается до $12000 в год.

  Поддерживающие участие (Sustaining Membership)
Поддерживающие участники (Sustaining Members) могут внедрять программные библиотеки, разрабатываемые Open Design Alliance, в свои коммерческие продукты и пользоваться технической поддержкой Open Design Alliance.
Поддерживающим участникам (Sustaining Members) не предоставляется доступ к исходным кодам программных библиотек.

Поддерживающее участие (Sustaining Membership) стоит $5000 за первый год, в дальнейшем, в случае продолжения сотрудничества в качестве поддерживающего участника (Sustaining Member), стоимость участия снижается до $3000 в год.

 Коммерческое участие (Commercial Membership)'
Коммерческие участники (Commercial Members) имеют право использовать программные библиотеки, разработанные Open Design Alliance, для своих внутренних программ, с ограничением на их распространение. Количество программных продуктов (разработанных с помощью библиотек Open Design Alliance), проданных или переданных сторонним организациям (пользователям) не должно превышать 100 единиц.

Коммерческое участие (Commercial Membership) стоит $2000 за первый год, в дальнейшем, в случае продолжения сотрудничества в качестве коммерческого участника (Commercial Member), стоимость участия снижается до $1500 в год.

 Некоммерческое участие (Non-commercial Membership)
Некоммерческие участники (Non-commercial Members) могут использовать библиотеки, разрабатываемые Open Design Alliance, исключительно для своих внутренних программ. Некоммерческие участники (Non-commercial Members) не имеют права распространять библиотеки Open Design Alliance в составе какого-либо коммерческого приложения, или совместно с каким-либо другим коммерческим приложением.

Некоммерческое участие (Non-commercial Membership) имеет лимит 2 года, стоит 250$ за первый год, в дальнейшем, в случае продолжения сотрудничества в качестве некоммерческого участника (Non-commercial Member), во второй год стоимость участия снижается до 100$.

 Образовательное участие (Educational Membership)
Образовательные участники(Educational Members) могут использовать библиотеки, разрабатываемые Open Design Alliance, исключительно в образовательных целях. Образовательные участники(Educational Members) не имеют права распространять библиотеки Open Design Alliance в составе какого-либо коммерческого приложения, или совместно с каким-либо другим коммерческим приложением.

Образовательное участие (Educational Membership) возможно исключительно для высших образовательных учреждений. Данный тип членства является бесплатным, имеет лимит 1 год.

 Также Open Design Alliance предлагает триальный период.

Корпоративные участники (Corporate members) ODA 
 Alias Limited 
 Allplan 
 AVEVA
 Bricsys
 Dassault Systemes
 Nemetschek
 Design Data Corporation 
 TechFNatic Technology 
 Graphisoft
 Hexagon
 Intergraph
 Microsoft
 OpenText Corp 
 Shenzhen Jiang & Associates Creative Design 
 Spatial Corp
 Vianova Systems AS

Основные участники (Founding Members) ODA 
 4M SA 
 Accusoft Corporation 
 Advanced Computer Solutions 
 Andor Corporation 
 Beijing Glory PKPM Technology
 Bentley Systems
 BlueCielo ECM Solutions 
 Software
 Central South University
 Chongqing Chinabyte Network Co Ltd 
 CSoft Development 
 EntIT Software LLC 
 Epic Games
 ESRI
 Glodon 
 Graebert GmbH 
 GRAITEC INNOVATION SAS 
 Gstarsoft 
 Haofang Tech
 Hilti
 Hyland
 IMSI/Design 
 IntelliCAD
 Intrasec 
 ITI TranscenData 
 MIDAS Information Technology 
 Onshape
 Oracle
 Photron
 Relativity
 Robert McNeel And Associates 
 Safe Software 
 Shandong Hoteam Software 
 Shenzhen ZhiHuiRuiTu Information Technology 
 Siemens
 Stabiplan 
 Trimble
 UNIFI Labs 
 Watchtower Bible and Tract Society
 ZwCAD Software

Open Design Alliance и Autodesk 
Open Design Alliance продвигает формат DWG в качестве открытого стандарта для обмена данными между различными САПР. В то же время Autodesk не желает открывать спецификации формата DWG и предлагает использовать для обмена данными формат DXF. В качестве альтернативы DWGDirect компанией Autodesk была разработана программная библиотека RealDWG, которая лицензируется для приложений, не конкурирующих с продуктами Autodesk.

В 2006 году компания Autodesk внедрила в обновлённый формат DWG 2007 технологию TrustedDWG, которая позволяет определить, создан ли файл формата DWG в одной из программ Autodesk (либо в программе, использующей RealDWG). В случае, если файл DWG 2007 создан в нелицензированной программе, AutoCAD показывает сообщение, предупреждающее пользователя о возможных проблемах совместимости. Компания мотивировала своё решение заботой о пользователях.

Осенью 2006-го года Open Design Alliance представил обновлённые библиотеки DirectDWG, которые включали в себя и технологию TrustedDWG, в том числе служебное сообщение в командной строке: «Autodesk DWG. This file is a Trusted DWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application».

13 ноября 2006 года компания Autodesk подала судебный иск к организации Open Design Alliance. Как утверждалось в исковом заявлении, альянс нарушает авторские права Autodesk, используя торговую марку Autodesk и уверяя, будто AutoCAD 2007 и другие продукты Autodesk могут работать с DWG-файлами, создаваемыми в приложениях других разработчиков, как если бы они были созданы программным обеспечением Autodesk

В апреле 2007 года иск был отозван. Стороны заключили мировое соглашение. ODA исключил код TrustedDWG из библиотек DirectDWG, а Autodesk изменил (смягчил) предупреждающие сообщение в AutoCAD 2008.

В начале 2007 года Autodesk подала прошение в USPTO по поводу отмены торговой марки «OpenDWG», принадлежащей Open Design Alliance, заявляя, что она была заброшена. Это прошение также было приостановлено в связи с иском компании Autodesk к компании SolidWorks через Американский окружной суд (US District Court).

В апреле 2010 года Autodesk и Open Design Alliance уладили свои иски. В соответствии с соглашением Open Design Alliance согласился отозвать регистрации торговых марок, связанные с DWG, и прекращает использовать DWG и связанные торговые марки в рекламе и при позиционировании своих продуктов..

См. также 
 AutoCAD
 Autodesk
 DWG
 DXF
 IntelliCAD Technology Consortium
 САПР

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Open Design Alliance 
 OpenDGN Initiative 

САПР
Форматы файлов САПР (CAD)